Salado – rzeka w Argentynie, dopływ Parany
 Salado – rzeka w Argentynie, dopływ Colorado
 Salado – rzeka w Meksyku, dopływ Rio Grande

Miejscowości w USA:
 Salado – wieś w stanie Teksas, w hrabstwie Bell
Gminy w USA:
 Salado (ang. Salado Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence